A Tisza Volán az alábbi jelentésekre utalhat:

Tisza Volán Zrt., Csongrád megyei közlekedési vállalat
Tisza Volán SC, szegedi NB III-as labdarúgócsapat